Summer Sonic Festival — это ежегодный двух- или трёхдневный рок-фестиваль, проводящийся одновременно в г. Осака и г. Тиба, Япония. Большинство участвующих в фестивале групп после выступления в одном городе приезжают на следующий день в другой.

На фестивале выступает множество японских рок-музыкантов и групп, как с больших звукозаписывающих лейблов, так и с мелких инди-лейблов, а также известные зарубежные команды.

Участники 
Список участников фестиваля за последние годы:

Ссылки 
 Official site 
 Official site 2009 
 Official site 2008 
 Official site 2007 

Рок-фестивали
Музыкальные фестивали Японии
Музыка в Осаке
Тиба (город)